O Renacimiento Fútbol Club é um clube de futebol da cidade de Malabo, capital da Guiné Equatorial. Entre 2004 e 2007, conquistou quatro títulos nacionais.

O Renacimiento foi dissolvido em 2009, mas voltou o futebol 3 anos depois, na segunda divisão.

Ex-atletas

Clubes de futebol da Guiné Equatorial
Malabo